Eton (Berkshire), plaats in Engeland
 Eton College, bekende school in die plaats
 Eton (Georgia), plaats in de VS
 Éton, gemeente in Frankrijk
 Eton (taal), Bantoetaal uit Kameroen
 Eton (volk), volk uit Kameroen